Мерзляково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мерзляково — деревня в Лиозненском районе Витебской области.

Россия 
 Мерзляково — деревня в Свечинском районе Кировской области.
 Мерзляково — деревня в Гдовском районе Псковской области.